Перияр:

 Перияр — национальный парк в индийском штате Керала.
 Перияр — самая длинная река в индийском штате Керала.
 Перияр И. В. Рамасами — индийский политический деятель первой половины XX века